I Declare War – album del 2011 dell'omonimo gruppo musicale
I Declare War – film del 2012 diretto da Jason Lapeyre e Robert Wilson
I Declare War – gruppo musicale statunitense